Ellenwood steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ellenwood (Georgia), im Clayton County
 Ellenwood (Maryland), im Charles County
 Ellenwood Acres, im Greenwood County, South Carolina
 Ellenwood Homes, im Clayton County, Georgia

Ellenwood ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Ellenwood, US-amerikanischer Musiker 
 Georgia Ellenwood (Georgia Lorraine Ellenwood; * 1995), kanadische Siebenkämpferin 
 Ray Ellenwood (* 1939), kanadischer Historiker